Терпсихора:
 Терпсихора — муза танца в древнегреческой мифологии.
 (81) Терпсихора — астероид в Солнечной системе.